Miejscowości w Polsce
Wg TERYT są 2
 Stradów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kąty Wrocławskie
 Stradów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Czarnocin

 Inne
 Stradów – wczesnośredniowieczne grodzisko w Stradowie w województwie świętokrzyskim